Фтороксивольфрамат калия — неорганическое соединение, соль металла калия и фтороксивольфрамовой кислоты, формула K[WO2F3]. При нормальных условиях представляет собой белые кристаллы, плохо растворяется в воде. Образует кристаллогидрат состава K[WO2F3]·H2O.

Получение 
 Вещество получается в ходе реакции:

 Реакция паравольфрамата калия K5[HW6O21] с плавиковой кислотой.

Физические и химические свойства 
Фтороксивольфрамат калия образует белые кристаллы орторомбической сингонии, плохо растворяется в воде.

При нагревании превращается в соединение K2[WO2F4]. Оно образует моногидрат; представляет собой бесцветные кристаллы моноклинной сингонии, растворимо в горячей воде. Его получают реакцией раствора триоксида вольфрама с плавиковой кислотой и с последующим добавлением гидроксида калия. Также существует метод растворения вольфрамата калия в плавиковой кислоте. Гидрат теряет воду при 100 °С, при сильном нагревании (600 °С) разлагается до WO3.

Литература

См. также 

Соединения фтора
Вольфраматы
Соединения вольфрама по алфавиту